Pabón ist der Familienname folgender Personen:

 David Pabón (* 1964), puerto-ricanischer Salsa-Musiker
 Dorlan Pabón (* 1988), kolumbianischer Fußballspieler
 Héctor Luis Gutiérrez Pabón (* 1937), kolumbianischer Priester und Bischof von Engativá
 Paola Pabón (* 1978), ecuadorianische Feministin und Politikerin